Aslanian ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Melik-Aslanian (1915–2003), iranischer Komponist und Pianist
 Sebouh David Aslanian, US-amerikanischer Historiker